Педро Хосе Антонио Мело де Португаль-и-Вильена (; 29 апреля 1733, Бадахос, Испания — 15 апреля 1797, Монтевидео) — испанский колониальный чиновник, государственный деятель Испанской империи, вице-король Вице-королевства Рио-де-ла-Плата (16 марта 1795 — 15 апреля 1797). Военачальник, генерал-лейтенант королевских войск. Конюший королевы Испании. Гранд Испании.

Биография 

Представитель младшей ветви королевского рода Браганса. Сын Хосе Франсиско Мело, маркиза де Веллиска. Правнук политика и военачальника маркиза Франсиско де Мело (который, в свою очередь, был внуком Жайме, 4-го герцога Браганса).

В молодости вступил на военную службу в испанскую армию. Воевал с маврами. Занимал разные военные должности в Испании до переезда в 1770 году в Южную Америку.

После создания вице-королевства Рио-де-ла-Плата был назначен губернатором-мэром Парагвая (1778—1787). В 1794 году один из создателей и член Королевской аудиенсии Буэнос-Айреса, высшей судебной инстанции Буэнос-Айреса.

С 16 марта 1795 — 15 апреля 1797 года занимал пост вице-короля Вице-королевства Рио-де-ла-Плата.

За время полномочий, в основном, придерживался основной политики предыдущих вице-королей: стимулировал экономику, развивал сельское хозяйство и животноводство, мостил улицы. Укреплял оборону Монтевидео. В 1795 году по его приказу был основан город Мело (ныне Уругвай).
 
Умер во время правления в результате падения с лошади. Умер в Монтевидео 15 апреля 1797 года, похоронен в Буэнос-Айресе.

Примечания

Литература 
  Cárdenas Piera, Emilio de. Caballeros de la Orden de Santiago. Siglo XVIII. — Tomo VII. — Madrid: Editorial Ediciones Hidalguía, 1995.
  Demaría, Gonzalo y Molina de Castro, Diego. Historia Genealógica de los Virreyes del Río de la Plata. — : Editorial Junta Sabatina de Especialidades Históricas, 2001.
  Angelis, Pedro de. Colección de Obras y Documentos relativos a la Historia antigua y moderna de las provincias del Río de la Plata. — Tomo II. — : Editorial Imprenta del Estado, 1836.

Вице-короли Рио-де-ла-Платы
История Аргентины
Политики Испании
Династия Браганса
Генерал-лейтенанты Испании
Колониальные губернаторы Парагвая
Погибшие в результате падения с высоты
Персоналии:История Парагвая